Формула поворота Родрига — формула, связывающая два вектора с общим началом, один из которых получен поворотом другого на известный угол вокруг оси, проходящей через их общее начало:

 

где  — исходный вектор,  — результирующий вектор,  — единичный вектор оси поворота,  — угол поворота. Также формула может быть записана в виде:

 

Лежит в основе векторной теории конечных поворотов и сложения вращений. Получена О. Родригом в 1840 г.

Вывод 

Без потери общности, направим ось  вдоль единичного вектора , а вектор  — лежащим в плоскости OXZ, тогда:

Откуда:

Положим вектор , равный:

Заметим, что:

Тогда вектор  можно выразить через векторы  и  и угол :

Результирующий вектор  выражается через векторы  и :

Приведя подобные, получим формулу поворота Родрига:

В матричной форме 

Векторное умножение на вектор  можно представить в виде умножения на матрицу :

Вектор  при повороте вокруг единичного вектора  перейдет в вектор

где 

Таким образом получается, что матрица поворота вокруг единичного вектора  на угол  

где

Примечания

Литература 
  — С. 101—103.
 

Векторный анализ